Huangji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangji (socken i Kina, lat 33,83, long 115,02), Henan, 
 Huangji (socken i Kina, lat 34,02, long 115,23), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar